Вильц (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх. Коммуна Вильц является частью кантона Вильц. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 4754 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 1826 домашних хозяйств. Занимает площадь 19,37 км² (по занимаемой площади 60 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 506 м. (23 место из 116 коммун), наименьшая 285 м. (96 место из 116 коммун).

Ссылки 
 www.wiltz.lu  — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга